Дедик:
 Дедик, Александр Александрович — советский и российский оперный певец.
 Дедик, Антон Самойлович — чабан. Герой Социалистического Труда.
 Дедик, Василий Степанович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.